Stati Uniti d'America
 Round Lake – villaggio della Contea di Lake, Illinois
 Round Lake – città della Contea di Nobles, Minnesota
 Round Lake – villaggio della Contea di Saratoga, New York
 Round Lake – città della Contea di Sawyer, Wisconsin